Jméno a příjmení Wojciech Dzieduszycki má více nositelů:

 Wojciech Dzieduszycki (archeolog) – polský archeolog (* 1946)
 Wojciech Dzieduszycki (politik) – polský politik, předlitavský ministr pro haličské záležitosti (1848–1909)
 Wojciech Dzieduszycki (umělec) – polský operní umělec a recenzenz, (1912–2008)